Le nom de Beccari a été porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :

 Giacomo Bartolomeo Beccari (1682-1766), médecin et naturaliste italien.
 Odoardo Beccari (1843-1920), botaniste italien.
 Madame Beccari (?), femme de lettres du  dont la vie est mal connue ; elle a écrit des pseudo-traductions de romans anglais, qu'elle imaginait.
 Luca Beccari, homme politique de Saint-Marin, capitaine-régent de Saint-Marin.

Homonymie de patronyme